Riff se poate referi la:

 Riff, o formație de muzică rock din Sibiu
 Riff, recif de corali

Vezi și  
 Riffa, oraș din Bahrain